Roszkówko peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Roszkówko, un village du powiat de Jarocin ;
 Roszkówko, un village du powiat de Rawicz ;
 Roszkówko, un village du powiat de Wągrowiec.